Матчи предварительного этапа квалификации молодёжного чемпионата Европы по футболу 2007 прошли с 12 апреля по 29 июня 2006 года. Победители по сумме двух встреч выходят в групповой этап.

Результаты матчей 
 Время — центральноевропейское

Первые матчи

Ответные матчи 

Сборная Грузии победила по сумме двух матчей со счётом 4:2

Сборная Македонии победила по сумме двух матчей со счётом 5:0

Сборная Северной Ирландии победила по сумме двух матчей со счётом 8:1

Сборная Ирландии победила по сумме двух матчей со счётом 6:0

Сборная Уэльса победила по сумме двух матчей со счётом 7:1

Сборная Исландии победила по сумме двух матчей со счётом 2:0

Сборная Армении победила по сумме двух матчей со счётом 4:3

Сборная Молдавии победила по сумме двух матчей со счётом 1:0

Ссылки 
 Архив результатов на сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2007